Pönttösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pönttösaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pönttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,60, long 28,65), 
 Pönttösaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Pönttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,37), 
 Pönttösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,77), 
 Pönttösaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar